Carlos Bellvís Llorens – calciatore spagnolo, difensore
 Chufo Lloréns – scrittore spagnolo specializzato in romanzi storici
 Kika Llorens – ex cestista paraguaiana
 Jordi Llorens – ex cestista spagnolo
 Lisa Llorens – ex atleta paralimpica australiana
 Luis Llorens Soler – calciatore spagnolo, attaccante